Trichostrongylidae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Trichostrongylidae i ordningen Strongylida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Strongylida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Trichostrongylidae 22 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Trichostrongylidae